Гжатск — название населённых пунктов в России:

Топоним 
 Гжатск — название города Гагарин Смоленской области, до 1968 года.
 Гжатск — село в Куйбышевском районе Новосибирской области.